Tit Estacili Taure (cònsol l'any 11), magistrat romà i cònsol l'any 11 EC
 Tit Estacili Sisenna Taure, magistrat romà i cònsol l'any 16 EC
 Tit Estacili Taure (cònsol l'any 44), senador romà i cònsol l'any 44 EC